The Power of Love kan avse:

(You Got) The Power of Love av Everly Brothers – 1966
The Power of Love (Frankie Goes to Hollywood-låt) – 1984
The Power of Love (Huey Lewis & the News-låt) – 1985
The Power of Love (Jennifer Rush-låt) – senare även inspelad av bland andra Celine Dion
The Power of Love (Deee-Lite) – 1990
The Power of Love (Luther Vandross-låt) – av R&B-sångaren Luther Vandross 1991 då Luther Vandross kombinerade en annan sång vid namn "The Power Of Love" ihop i medley med Sandpebbles' sång "Love Power" från 1968 och fick en Top 10-hit med det 1991
Power of Love (Judy and Mary) – av Judy and Mary 1993
The Power of Love – av Ashley Cleveland som sjöngs av Nadia Turner på säsong 4 av American Idol
The Power of Love" – engelskspråkig version av "Moon Revenge", japansk sång från Sailor Moon R: The Promise of the Rose

Musiksinglar 1985
Sånger 1985